Изотопы иттрия — разновидности химического элемента иттрия, имеющие разное количество нейтронов в ядре. Известны изотопы иттрия с массовыми числами от 76 до 108 (количество протонов 39, нейтронов от 37 до 69) и 28 ядерных изомеров.

Природный иттрий состоит из единственного стабильного изотопа:
 89Y (изотопная распространённость 100 %).
Таким образом природный иттрий является моноизотопным элементом. Самым долгоживущим радиоизотопом иттрия является 88Y с периодом полураспада 106,6 суток.

Иттрий-90 

Иттрий-90 почти чистый β− излучатель. Период полураспада 64 часа, максимальная энергия 2.28 МэВ. Дочерний изотоп цирконий-90.

90Y нашел применение в радионуклидной терапии онкологических заболеваний. Для получения изотопа применяют изотопные генераторы на основе 90Sr, где 90Y нарабатывается в процессе распада 90Sr и периодически выделяется химическими методами.

В России ведутся испытания препаратов на основе 90Y.

Таблица изотопов иттрия

Пояснения к таблице 
 Распространённость изотопов приведена для большинства природных образцов.

 Индексами 'm', 'n', 'p' (рядом с символом) обозначены возбужденные изомерные состояния нуклида.

 Символами, выделенными жирным шрифтом, обозначены стабильные продукты распада. Символами, выделенными жирным курсивом, обозначены радиоактивные продукты распада, имеющие периоды полураспада, сравнимые с возрастом Земли или превосходящие его и вследствие этого присутствующие в природной смеси.

 Значения, помеченные решёткой (#), получены не из одних лишь экспериментальных данных, а (хотя бы частично) оценены из систематических трендов у соседних нуклидов (с такими же соотношениями  и ). Неуверенно определённые значения спина и/или чётности заключены в скобки.

 Погрешность приводится в виде числа в скобках, выраженного в единицах последней значащей цифры, означает одно стандартное отклонение (за исключением распространённости и стандартной атомной массы изотопа по данным ИЮПАК, для которых используется более сложное определение погрешности). Примеры: 29770,6(5) означает 29770,6 ± 0,5; 21,48(15) означает 21,48 ± 0,15; −2200,2(18) означает −2200,2 ± 1,8.

Примечания 

Изотопы